JBT steht für:
 Bethel (Alaska) (IATA-Code der Basis für Wasserflugzeuge), eine Stadt
 Jervis Bay Territory (Regionalcode nach ISO 3166-2), ein australisches Bundesterritorium
 John Butler Trio, eine australische Bluesrock-Band

jbt steht für:
 Djeoromitxí (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene Macro-Ge-Sprache in Rondônia, Brasilien

JBT